Juan  Stagnaro puede hacer referencia a:

Juan Bautista Stagnaro, director de cine argentino.
Juan José Stagnaro, director de cine argentino.